Ponça (Itàlia) o Ponza, municipi de la província de Latina a la regió italiana del Laci.
 Poncianes o Illes de la Ponça, arxipèlag volcànic de la mar Tirrena, situat al golf de Gaeta.
 Illa de Ponça, illa de la mar Tirrena, del grup de les illes Poncianes.
 Corral del Ponça, cleda de pastor de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Espluga d'en Ponça, coves de d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Puig la Ponça, muntanya al municipi d'Artés (Bages).
 Santa Ponça, nucli turístic costaner de Calvià, Mallorca.
 Tossal de la Ponça, muntanya de 357 metres que es troba al municipi de Corbera d'Ebre a la comarca de la Terra Alta . ...
 Batalla naval de Ponça (1435), batalla del 5 d'agost entre una esquadra genovesa i l'estol catalanoaragonès d'Alfons IV.
 Batalla de Ponça (1300), batalla de la Guerra de Sicília.
 Partida de La Ponça al terme municipal d'Ontinyent (València)